CAZ steht für:

 Cobar Airport (IATA-Code), Flugplatz von Cobar, New South Wales, Australien
 Conservative Alliance of Zimbabwe, Nachfolgename der Rhodesian Front, politische Partei in Rhodesien

Caz steht für:
 (24354) Caz, Hauptgürtel-Asteroid
 Caz (Hörfunksender), niederländischer Radiosender
 Czernowitzer Allgemeine Zeitung, deutschsprachige Tageszeitung (1903–1940)

caz steht für:
 Canichana (ISO-639-3-Code), isolierte Sprache in Bolivien

Siehe auch:
 Grandmaster Caz

Abkürzung